Blaž Slišković – allenatore di calcio ed ex calciatore bosniaco
 Dragomir Slišković – calciatore jugoslavo
 Iva Slišković – ex cestista croata
 Petar Slišković – calciatore croato
 Zoran Slišković – ex calciatore croato